Поли Генова е българска поп певица. Представя България на два конкурса Евровизия – през 2011 г. и през 2016 г. Също така е водеща и на Детска Евровизия 2015, който се провежда в София.

Детство и начало на кариерата 
Музикалната ѝ кариера започва, когато е едва 4-годишна. През 1995 г. става първият член на току-що сформираната детска вокална група „Бон-бон“. Нейният първи продуцент и вокален педагог е Рози Караславова. В продължение на шест години Генова е водеща на детското шоу. Тя си партнира с големи имена от българската поп сцена като Георги Христов, Йорданка Христова и Нели Рангелова. С Нели Рангелова „Бон-бон“ участват на „Златния Орфей“ и печелят специалната награда на БНТ.

Завършва Националното музикално училище „Любомир Пипков“ със специалност „Кларинет“. Впоследствие следва „Режисура“ в НАТФИЗ. Паралелно със следването тя развива и кариерата си.

През 2007 г. е поканена от бенда на Дани Милев да бъде вокалистка във „Вечерното шоу на Азис“. През 2008 г. участва в първото издание на танцувалното шоу „Денсинг Старс“. Участва и в благотворителния проект „Великолепната шесторка“.

Евровизия 2011 

Четири пъти участва на българския финал за Евровизия – през 2005 г. и 2006 г. с „Мелъди“, а впоследствие през 2009 г. и 2011 г. като самостоятелен изпълнител. През 2011 г. нейната песен „На инат“ печели правото да участва на Евровизия 2011 в Дюселдорф.

Генова излиза във втория полуфинал под номер 10, но не успява да се класира за финала. Завършва на 12 място заедно с представителките на Словакия „Туинс“ с 48 точки, като само шест точки я разделят от участие на финала. По-късно става ясно, че е завършила на 12 място при журитата и на 14 място при зрителския вот.

Беквокалистка е и на ТВ шоуто „На инат“.

Нарастваща популярност 
През 2011 г. Генова е член на журито в първия сезон на музикалното шоу „Екс Фактор“. В реалити шоуто тя е треньор на групите. През същата година озвучава една от главните героини Смърфиета в дублажа на филма „Смърфовете“. Става рекламно лице на Макдоналдс.

През 2013 година участва в реалити шоуто „Музикална академия“, където почти винаги заема първите места в седмичните класирания. В края на сезона печели първото място в конкуренцията на Дичо Христов, Георги Кючуков и Кичка Бодурова.

През 2015 година е водеща на 13-ото издание на конкурса „Детска Евровизия“, проведено в „Арена Армеец“ в София..

Евровизия 2016 

През февруари 2016 година БНТ избира Поли Генова за представител на България на Евровизия 2016, където тя участва с песента „If Love Was a Crime“. След като е класирана като един от десетте участници в своя полуфинал, тя завършва на 4 място на финала след Украйна, Австралия и Русия, рекордно класиране за България до 2016 година.

Реалити програми 
През 2017 г. и 2018 г. Генова участва в шоуто Гласът на България като ментор. Участва и в предаванията на Нова телевизия „Като две капки вода“ (2016 г. – четвърти сезон и 2021 г. – девети) и „Маскираният певец“ в ролята на Очите през 2020.

На 30 юли 2021 г. Генова представи своя първи концерт в Античния театър в Пловдив.

Дискография

Албуми 
 2013 г. – „1, 2, 3“
 2020 г. – „Твоя“

Сингли

Сътрудничества

Филмография 
 Smart Коледа (2018) – фитнес инструкторката
 Скъпи наследници (2018)
 Някога...някъде... (1996)

Роли в дублажа

Други дейности 
През 2022 г. ще подкрепи кампанията „Подкрепи отбора на бъдещето – децата на България“ на „УНИЦЕФ“, със Златните момичета на България, Алек Алексиев, Ники Кънчев, Ралица Паскалева, Даниел Петканов, Слави Панайотов, Бойко Кръстанов, Искра Донова, Евелин Костова, Радина Кърджилова, Радина Боршош и други.

Източници 

Участници в ПК Евровизия от България
Български поп певци
Български актьори и актриси
Български озвучаващи актриси
Родени в София
Детска Евровизия 2015
Български телевизионни водещи